В'єдма — місто в Аргентині, столиця провінції Ріо-Неґро
 В'єдма (озеро) — озеро в аргентинський Патагонії
 В'єдма (льодовик) — льодовик, що стікає в озеро В'єдма
 В'єдма (гора) — гора в Аргентині